Андре́й Вади́мович Секре́тов (13 декабря 1989, Пермь, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Начал заниматься футболом в ФК «Прикамье», затем попал в дублирующий состав «Амкара» в 2005 году, летом дебютировал в матче с дублем «Сатурна», а всего в том году провёл 8 игр. В следующих двух сезонах играл практически в каждой встрече (48 матчей, 11 голов). Первую половину сезона 2008 также провёл в дубле (10 игр), а потом отправился в аренду в «Нижний Новгород», который выступал во втором дивизионе (7 игр). 2009 год начался с аренды в учалинском «Горняке», но Секретов не смог закрепиться в основном составе клуба и летом вернулся в «Амкар». В следующем году стал капитаном молодёжного состава, и Рашид Рахимов начал привлекать игрока к тренировкам с основной командой. 22 августа Секретов дебютировал за первую команду «Амкара» в поединке с «Сибирью». Всего в сезоне 2010 года сыграл в 5 матчах. 20 августа 2011 в игре против «Рубина» забил свой первый гол за «Амкар». Однако места в основном составе после этого не получил и после поединка с «Рубином» провёл на поле лишь 13 минут во встрече с московским «Спартаком». После наступления зимней паузы в чемпионате было объявлено, что Секретов выставлен на трансфер. На заключительною часть сезона был арендован «Газовиком», в составе которого провёл 7 из 10 возможных матчей.

После возвращения в Пермь не поехал на сбор с основным составом, не был включён в заявку клуба на сезон, а 8 августа на встрече с болельщиками Рустем Хузин объявил о расторжении контракта с футболистом из-за «повышенного травматизма и неадаптации к взрослому футболу».

12 августа 2012 года подписал контракт с другим пермским клубом — «Октаном». В первом же матче против тольяттинской «Лады» забил гол, принёсший первую победу в сезоне для клуба.

Сыграв ещё три матча, под конец летнего трансферного окна, перешёл в саратовский «Сокол». 7 мая 2013 года был отзаявлен.

Статистика по сезонам 

(откорректировано по состоянию на 10 августа 2012)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ПФК «Сокол»

Футболисты России
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Октан»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Звезда» Пермь